Cotton Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cotton Hill Township (Illinois)
 Cotton Hill Township (Missouri)